Baki, Azerbajdzsán fővárosa
 baki, nyelvbotlás, apró tévedés, elszólás beszéd közben
 Baki, magyar kisjátékfilm (2002)